L'édition 2007-2008 du championnat de France de rink hockey de Nationale 1 est remporté par le Hockey Club Quévertois.

Participants 
Les équipes du Gazinet et du HCF Tourcoing sont promues de Nationale 2.

Classement 
Le Hockey Club Quévertois est champion de France 2007-2008 de rink hockey. Les équipes du Gazinet et du HCF Tourcoing sont reléguées en Nationale 2. Le RHC Lyon dispute le barrage d'accession-relégation face au SC Loudeac.

|valign="top"|

|}

Leader journée par journée

Résultats

Barrage de relégation 
Lyon se maintient en Nationale 1 en battant Loudeac 9-2 à domicile puis en ne s'inclinant que 4-2 au retour.

|}

Classements annexes

Buteurs

Discipline 
Cartons jaunes
Cartons bleus
Cartons rouges

Notes et références

Liens externes 

Site de la Fédération Française de Roller Skating (Section rink hockey)

2008
Rink hockey en 2007
Rink hockey en 2008